Влади́мир За́лманович Парто́н (24.01.1937 — 15.02.2000) — российский учёный в области теории упругости и механики разрушения, доктор физико-математических наук, заслуженный деятель науки РФ (1996).

Биография 
Отец — военный инженер, участник Великой Отечественной войны, подполковник Залман Исаакович Партон (1906—?), уроженец Жлобина, кавалер орденов Ленина (1953), Красной Звезды (1944) и двух орденов Красного Знамени (1944, 1949). 

Окончил механико-математический факультет (специальность «механика») МГУ им. М. В. Ломоносова (1959, кафедра «Газовая динамика и волновые процессы»), и аспирантуру.

В 1965 году, используя асимптотические представления В. Т. Койтера, получил решение задачи для упругой плоскости, ослабленной двоякопериодической системой трещин одинаковой длины (шахматное расположение трещин), каждая из которых подвержена однородному растягивающему напряжению. Показал, что определенное взаимное расположение трещин приводит к их стабилизации (устойчивое развитие).   В 1966 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Некоторые задачи теории трещин и механики деформации пористых сред».

Работал во Всесоюзном заочном инженерно-строительном институте (1966-1971).

В 1972 году защитил докторскую диссертацию:
 Исследование по механике разрушения : диссертация … доктора физико-математических наук : 01.00.00. — Москва, 1970. — 262 с. : ил. + Прил. (233 с.: ил.).

С 1971 года профессор МИХМ. В 1972 году возглавил кафедру высшей математики и руководил ею до 1998 года с перерывом в 1991—1994 гг., когда находился во Франции, где преподавал в Лионском университете.
Ушел с кафедры в 1998 году в связи с тяжёлой болезнью.

Заслуженный деятель науки РФ (1996).

Сочинения:
 В. З. Партон, “Осесимметричная задача теории консолидации насыщенных жидкостью уплотняемых пористых сред”, Докл. АН СССР, 160:4 (1965), 785–788
 Механика разрушения : От теории к практике / В. З. Партон. — М. : Наука, 1990. — 238,[1] с. : ил.; 20 см.
 Механика упругопластического разрушения [Текст] / В. З. Партон, Е. М. Морозов. — Москва : Наука, 1974. — 416 с. : ил.; 20 см.
 Интегральные уравнения теории упругости [Текст] / В. З. Партон, П. И. Перлин. — Москва : Наука, 1977. — 311 с. : ил.; 22 см.
 Динамическая механика разрушения / В. З. Партон, В. Г. Борисковский. — М. : Машиностроение, 1985. — 263 с. : ил.; 21 см; ISBN В пер. (В пер.) : 2 р. 90 к.
 Электромагнитоупругость пьезоэлектрических и электропроводных тел [] / В. З. Партон, В. З. Кудрявцев. — М. : Наука, 1988. — 472 с. : рис. — Лит.: с. 454—461. — Указ. имен: с. 462—464. — Предм. указ.: с. 465—467. — ISBN 5-02-013804-5 :
 Механика разрушения: от теории — к практике : [Пер. с рус.] / В. З. Партон. — М. : Мир, Б. г. (1989). — 414 с. : ил.; 17 см. — (Наука для всех).; ISBN 5-03-000689-3 : 1 р. 30 к.
 Динамика хрупкого разрушения. Партон, Владимир Залманович.[Текст] : Монография / В. З. Партон, В. Г. Борисковский. — Москва : Машиностроение, 1988. — 239 с. : ил., табл. — Библиогр.: с. 230—234. — Предм. указ.: с. 235—237. — ISBN 5-217-00031-7 : 2.80 р.
 Методы математической теории упругости [Текст] : Уч. пособие / В. З. Партон, П. И. Перлин. — Москва : Наука, 1981. — 688 с. : ил., табл. — Библиогр.: с. 674—685. — Именн. указ.: с. 686—688 . — 1.80 р.
 Механика разрушения [Текст] : От теории к практике / В. З. Партон. — 2-е изд. — Москва : ЛКИ ; Москва : URSS, 2007. — 240 с. : ил. — Библиогр.: с. 239. — ISBN 978-5-382-00157-9 :
 Механика упругопластического разрушения [Текст] : Спец. задачи механики разрушения: учеб. пособие для ун-тов и втузов / В. З. Партон, Е. М. Морозов ; Предисл. Ю. Н. Работнова. — Изд. 3-е, испр. — Москва : URSS : ЛКИ, 2007. — 192 с. : ил. — Библиогр.: с. 171—190. — ISBN 978-5-382-00394-8
 Механика упругопластического разрушения. Основы механики разрушения [Текст] : Учеб. пособие для студентов ун-тов и втузов / В. З. Партон, Е. М. Морозов ; Предисл. Ю. Н. Работнова. — Изд. 3-е, испр. — Москва : URSS, 2007. — 352 с. : ил. — Библиогр.: с. 330—349. — ISBN 978-5-382-00393-1
 Основы механики разрушения материалов/ В. В. Панасюк, А. Е. Андрейкив, В. З. Партон. — Киев: Наукова Думка, 1988. — 488 с. 
 Fracture Mechanics: From Theory to Practice. Vladimir Zalmanovich Parton. CRC Press, 1992 - Всего страниц: 208
 Engineering mechanics of composite structures / V.Z. Parton, B.A. Kudryavtsev ; translated from the Russian by E.G. Strel'chenko. CRC Press, 1993. xvi, 397 p. : ill. ; 24 cm
 Elastic-plastic Fracture Mechanics. V. Z. Parton. Mir, 1987 - Всего страниц: 427
 Mathematical methods of the theory of elasticity II. V.Z. Parton. MIR Publisher, 1984 - Всего страниц: 356

Источники 

 Фото https://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=51373#FF1 
 http://v.michm.ru/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8 

Механики СССР
Механики России
Математики СССР
Математики России
Выпускники механико-математического факультета МГУ
Преподаватели МГУИЭ